Контракт века:
 Контракт века «газ-трубы» — крупнейший внешнеторговый контракт Советского Союза с ФРГ о поставке газа в Западную Европу.
 Контракт века (фильм) — двухсерийный художественный фильм, СССР, 1985 год. Посвящён событиям, связанным с заключением контракта века «газ-трубы».
 Контракт века (1994) — символическое название контракта, подписанного в 1994 г. между Государственной Нефтяной Компанией Азербайджанской Республики и нефтяными компаниями Европы и Америки.

См. также 
 Сделка века